Constantin IV, empereur byzantin de  à sa mort
 Constantin IV d'Arménie
 Constantin IV Chliarénos
 Constantin IV Lambronatsi